Sãotomeense – abitanti di São Thomé das Letras
Sãotomeense – abitanti di São Tomé (Paraná)
Sãotomeense – abitanti di São Tomé (Rio Grande do Norte)